Adèle Pestalozzi (1864-1933), Zwitserse onderwijzeres en feministe
 Emil Pestalozzi (1852-1929), Zwitsers medicus
 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), Zwitsers pedagoog
 Max Pestalozzi (1857-1925), Zwitsers hoog spoorwegambtenaar en schaker
 Hans Pestalozzi (1929-2004), Zwitsers auteur

Zwitserse achternaam